Il doppio femminile  del torneo di tennis AEGON Nottingham Challenge 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eva Birnerová e Petra Cetkovská che hanno battuto in finale Regina Kulikova e Evgenija Rodina 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Lucie Hradecká /  Renata Voráčová (quarti di finale, ritiro)
 Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (primo turno)

 Monica Niculescu /  Tamarine Tanasugarn (quarti di finale) 
 Cara Black /  Sarah Borwell (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

AEGON Nottingham Challenge 2011